Moda - tendências variáveis consoante as inclinações de gosto de uma dada sociedade ou grupo
Moda (estatística) - o evento mais frequente em determinado um universo ou conjunto
Moda (música) - gênero musical português que deu origem à Moda de viola e à Modinha
Moda de viola - gênero musical brasileiro com raízes rurais, cantado a duas vozes
Modinha - gênero musical brasileiro muito popular no século XIX

Desambiguação